Челяднин — фамилия.

Известные носители:
 Челяднин, Андрей Фёдорович — конюший боярин, московский полководец
 Челяднин, Василий Андреевич (ум. 1518) — московский боярин на службе у Василия III.
 Челяднин, Григорий Фёдорович — боярин, правнук Ивана Хромого, который приходился братом Михаилу Андреевичу Челядне.
 Челяднин, Иван Андреевич — конюший боярин, московский полководец
 Челяднин, Пётр Фёдорович — воевода и боярин на службе у Ивана III.

 Челяднина, Агриппина Фёдоровна — воспитательница Ивана Грозного.

Составные фамилии 
 Фёдоров-Челяднин, Иван Петрович — боярин, воевода на службе у русского царя Ивана IV Грозного.